Schineni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Schineni (Sascut), Dorf im Kreis Bacău
 Schineni (Săucești), Dorf im Kreis Bacău
 Schineni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Schineni (Soroca), Gemeinde im Rajon Soroca